The Hellion – film del 1919 diretto da George L. Cox
The Hellion – film del 1924 diretto da Bruce Mitchell
The Hellion – mediometraggio del 2014 diretto da Andrew Sindt